Amaraji kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Amaraji (ort), Pernambuco, 
 Amaraji (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar